Мамуджу () — город в Индонезии на острове Сулавеси. Административный центр провинции  Западный Сулавеси, а также одноимённого округа. Население составляет около 40 тыс. человек.

Общая информация 
Как и другие города на острове Сулавеси, Мамужду заселён преимущественно мусульманами. Также в городе присутствуют небольшие христианские и буддистские общины. 

На территории муниципалитета выращивают бананы, джекфруты, рамбутаны, дурианы и рис. 

В городских школах Мамужду дают лишь начальное общее образование. Чтобы продолжить образование, ученики должны ехать в большие города, такие, как Макасар.

Город находится в сейсмически активной местности, периодически страдает от землетрясений. Последнее произошло в январе 2021 года: в результате толчком в городе и его окрестностях погибло более ста человек, произошли значительные разрушения.

Географическое положение 
Город находится на высоте 41 м над уровнем моря.

Города-побратимы 
  Горонтало, Индонезия
  Соуэто, ЮАР

Примечания 

Западный Сулавеси
Города Индонезии